Grega Por, slovenski hokejist, * 3. oktober 1977, Jesenice.

Por je bil dolgoletni član kluba HK Acroni Jesenice, kariero pa je končal v sezoni 2007/2008 pri Velden Pirates v koroški ligi. Med letoma 1997 in 2003 je bil član slovenske reprezentance v hokeju na ledu.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 95
|
| 5
| 3
| 4
| 7
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C2
| 95
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 97
|
| 4
| 3
| 5
| 8
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 26
| 3
| 5
| 8
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 00
|
| 7
| 2
| 0
| 2
| -2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 23
| 8
| 18
| 26
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 20
| 14
| 12
| 26
| +18
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 14
| 1
| 5
| 6
| +5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 13
| 10
| 10
| 20
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 14
| 7
| 7
| 14
| +7
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 25
| 11
| 18
| 29
|
| 28
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -1
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 14
| 4
| 4
| 8
|
| 6
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 12
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 13
| 6
| 4
| 10
|
| 10
|
| 4
| 4
| 4
| 8
|
| 4
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 19
| 4
| 4
| 8
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 23
| 4
| 11
| 15
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 18
| 6
| 7
| 13
|
| 8
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 8
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 22
| 5
| 5
| 10
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Velden Pirates
| Kärntner Landesliga
| 06/07
|
| 15
| 23
| 16
| 39
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Velden Pirates
| Kärntner Landesliga
| 07/08
|
| 14
| 18
| 21
| 39
|
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 309
| bgcolor="#7FFF00" | 135
| bgcolor="#7FFF00" | 161
| bgcolor="#7FFF00" | 296
| bgcolor="#7FFF00" | +31
| bgcolor="#7FFF00" | 399
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 30
|}

Glej tudi

 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Olimpija